«МастерШеф» — реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на украинском телеканале «СТБ». Адаптированные шоу выходят в странах: Австралия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Португалия, Румыния, США, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Россия, Таиланд, Болгария.

20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получит денежный приз в размере 500 тысяч гривен и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Также существуют, или ранее существовали ответвления связанные с МастерШеф, такие как — МастерШеф. Дети, Кулинарная Династия, «МастерШеф. Пост-шоу» Кулинарная дуэль.

Формат 
МастерШеф основан на британской серии BBC . Конкурсы проходят в здании, стилизованном под склад, который включает в себя кухню с тумбами, плитами и всем необходимым оборудованием, за которыми соревнуются участники. А также балкон, кладовую с продуктами, холодильную часть и ресторан, используемый для различных конкурсов.

Отборы участников проходят в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. До 5-го сезона отборы проходили также в Донецке. Впервые в 4 сезоне отборы проводились за пределами Украины, в белорусской столице, городе Минске, с 6 сезона, к Минску добавился Витебск. В 7 сезоне отбор впервые прошёл в Тбилиси. Во время закрытых отборов, на которых у участника берут интервью и смотрят уже приготовленное в домашних условиях блюдо, отбираются 100 лучших поваров, которые проходят в телевизионную версию отборов.

В битве топ-100 участнику нужно приготовить свое фирменное блюдо за ограниченное количество времени и преподнести его для тройки судей, которые, попробовав блюдо голосуют «да» либо «нет». Для попадания в следующий раунд участнику надо получить как минимум два «да».

В следующем этапе топ-50 поваров выполняют одно задание, общее для всех. Во время работы судьи наблюдают за конкурсантами, а после исключают из борьбы тех, кто, по их мнению, не справился с поставленной задачей.

В последнем раунде топ-30 кулинаров разделяются на команды и выполняют несколько заданий на приготовление определённых блюд. По итогам дегустации формируется окончательный состав сезона.

В топ-20 испытания делятся на индивидуальные и командные. По итогам первых двух конкурсов участники, которые справились с заданиями хуже всех, получают чёрные фартуки. Третий конкурс заключается в борьбе между ними за право остаться на проекте. После каждого выпуска шоу покидает один участник, но бывали случаи, когда ушли сразу два участника или ни одного.

Съемки 

Все съемки, кроме выездных, проходят в городе Бровары. Участники живут на базе в селе Зазимье. Один сезон снимается от 4 до 5 месяцев.

Судьи

Сезоны

Награды 
В 2015 году программа стала победителем 11-й Народной премии «Телезвезда» в номинации «Шоу, которые вас вдохновляли».
Победитель номинации «Форматное реалити-шоу», премии «Телетриумф», за сезон 2015—2016.

См. также 
 МастерШеф. Дети

Ссылки 
 Официальный сайт программы
 Фейсбук-страница программы
 Видеозаписи программы

Примечания 

Телепередачи Украины
Реалити-шоу
Телепередачи, запущенные в 2011 году
Телепередачи СТБ
Реалити-шоу Украины
Кулинарные телепередачи
Программы телеканала «Ю»